Кютри ():
 Кютри — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Кютри — коммуна во французском департаменте Эна региона Пикардия.